Mieczysław Eckhardt – cichociemny
 Greg Eckhardt
 Johnny Eck, właściwe John Eckhardt – amerykański aktor filmowy i uczestnik pokazów dziwolągów (46 cm wzrostu).

Zobacz też:
 Johannes Eckhart
 Ekhard – imię